Razdrto je lahko:

 Razdrto, naselje v občini Postojna
 Razdrto, naselje v občini Šentjernej
 Razdrto, del naselja Šmarje - Sap, do leta 1971 samostojno naselje v Občini Grosuplje

 Razdrto, Brod Moravice (Hrvaška)
 Razdrto Tuheljsko (Hrvaška)